Холовоуси могу бити:

 Холовоуси (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Холовоуси (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република